Diplomat kan vara
 Statstjänsteman i främmande land, se diplomat.
 Hotel Diplomat, hotell i Stockholm.
 Diplomat var ett ölmärke från Tyska Demokratiska Republiken.
 Diplomat, även kallad "Dippan", är en berömd restaurang och nattklubb i Åre.
 Opel Diplomat är en lyxbil från Opelfabriken i Rüsselsheim.
 Diplomat är en snussort, med en dosa i metall.